Abel Brohée (1880-1947), homme d'église belge
 Georges Brohée (1887-1957), chirurgien et radiologue belge
 Louise Brohée (1875-1939), peintre belge